Mogens Munk er navnet på flere personer:

 Mogens Pedersen Munk (død 1410) – dansk rigsråd
 Mogens Olufsen Munk (død 1558) – dansk rigsråd og landsdommer
 Mogens Munk Rasmussen (født 1941) – dansk erhvervsmand